Podhradie je název více míst na Slovensku:

 Podhradie (okres Martin) – obec v okrese Martin
 Podhradie (okres Prievidza) – obec v okrese Prievidza
 Podhradie (okres Topoľčany) – obec v okrese Topoľčany
 Hričovské Podhradie – obec v okrese Žilina
 Košecké Podhradie – obec v okrese Ilava 
 Krásnohorské Podhradie – obec v okrese Rožňava
 Plavecké Podhradie – obec v okrese Malacky
 Spišské Podhradie – město v okrese Levoča
 Uhrovské Podhradie – obec v okrese Bánovce nad Bebravou
 Vršatské Podhradie – obec v okrese Ilava 
 Zemianske Podhradie – obec v okrese Nové Mesto nad Váhom
 Podhradie (Bratislava) – čtvrť města Bratislavy